Las rutas de vuelo migratorio de las aves son grupos de trayectorias predominantes que siguen las aves en su migración, que suelen seguir un patrón característico para cada región, determinado por las características geográficas. Las aves terrestres suelen realizar sus migraciones en mayormente sobre los continentes e islas y van contorneándolos evitando cruzar sectores marinos muy amplios. Las aves acuáticas, costeras y marinas prefieren rutas a lo largo de los ríos, las costas o sobre los océanos aunque también pueden atravesar territorios continentales.

Rutas de vuelo en América del Norte 
 Ruta atlántica norteamericana
 Ruta central norteamericana 
 Ruta del Alabama
 Ruta pacífica norteamericana

Rutas de vuelo en Eurasia, África, y Australasia 

 Rutas Africanas-Euroasiáticas 
 Ruta del Atlántico Oriental 
 Ruta del Mar Negro-Mediterráneo 
 Ruta de Asia Occidental-África Oriental 
 Ruta Centroasiática 
 Ruta de Asia Oriental-Australasia 
 Ruta del Pacífico Occidental

Notas

Véase también 
 Migración de las aves

Enlaces externos 
 Rutas de migración de las aves de Norteamérica (en inglés).
 Flyways.us – Un esfuerzo colaborativo de conservadores de aves palmípedas a lo largo del continente (en inglés).